Телфорд:

 Телфорд — город в Великобритании, крупнейший населённый пункт английского церемониального графства Шропшир.
 Телфорд Юнайтед — английский футбольный клуб из города Телфорд, Шропшир.
 Телфорд-энд-Рикин — унитарная единица со статусом района (англ. borough) в Англии, в регионе Уэст-Мидлендс.

Фамилия 
 Телфорд, Зои (род. 1973) — английская актриса и топ-модель.
 Телфорд, Томас (1757—1834) — британский шотландский инженер-строитель, архитектор, мастер каменных работ и поэт.